Majláth-kastély (Bakóca)
 Majláth-kastély (Csitár)
 Majláth-kastély (Patvarc)
 Majláth-kastély (Törökbálint)